Copperhead steht für:

 eine in Nordamerika weit verbreitete Schlange, siehe Nordamerikanischer Kupferkopf
 Copperhead (2008), US-amerikanischer Spielfilm von Todor Chapkanov
 Copperhead (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Ronald F. Maxwell
 Copperhead (Band), US-amerikanische Rockband
 Copperhead (Fahrrad), Mountainbike der Marke Bulls
 Copperhead (Klemmkeil), Sicherungsmittel für das Felsklettern
 Copperhead (Munition), lasergelenkte Artilleriegranate
 Copperhead (Spielermaus), Computer-Maus der Firma Razer für professionelles Spielen
 Copperheads, politische Bewegung der Demokratischen Partei während des amerikanischen Bürgerkriegs
 CopperheadOS, ein auf CyanogenMod basierendes Smartphone-Betriebssystem
 Dodge Copperhead, ein Sportwagen-Konzeptfahrzeug von Dodge